Chlupatý může být:
 rostliny (názvy)
 dvouzubec chlupatý
 hrachor chlupatý
 kavyl chlupatý
 kozlík výběžkatý chlupatý
 kručinka chlupatá
 len chlupatý
 ocún chlupatý
 oměj chlupatý
 ostřice chlupatá
 paprika chlupatá
 pěnišník chlupatý
 popenec chlupatý
 proskurník chlupatý
 průtržník chlupatý
 pustoryl chlupatý
 sturačník chlupatý
 svízelka chlupatá
 vikev chlupatá
 violka chlupatá
 vlnice chlupatá
 vrbovka chlupatá

 houby
 chřapáč chlupatý
 outkovka chlupatá
 pevník chlupatý
 ryzec chlupatý

 živočichové
 zlatohlávek chlupatý

 místa
 Chlupatá Ves – ves v jižních čechách

 ostatní
 chlupaté knedlíky
 chlupaté závorky – slangový název složených závorek ({})

Související články 
 Chlup
 Chlupáč
 Chlupáček